A 2007-es San Marinó-i nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik versenye. A futamot Misanóban rendezték szeptember 2-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Sanmarino
San Marino sportélete